Lazce (Olomouc), een stadsdeel van Olomouc en voormalige gemeente.
 Lazce (Horšovský Týn), een stadsdeel van Horšovský Týn.
 Lazce (Troubelice), een deel van de gemeente Troubelice.
 Mokré Lazce, een gemeente in de okres Opava
 Suché Lazce, een stadsdeel van Opava.